Anglosaské příjmení Cooper [kúpr] (angl. bednář) nese více osobností:

 Alfred Duff Cooper (1890–1954) – britský politik
 Alice Cooper, narozen jako Vincent Damon Furnier (* 1948) – americký zpěvák a textař
 Anthony Ashley Cooper (1671–1713) – anglický filozof
 Bradley Cooper (* 1975) – americký herec
 Buster Cooper (1929–2016) – americký jazzový pozounista
 Chuck Cooper (1926–1984) – americký basketbalista, první Afroameričan draftovaný NBA
 D. B. Cooper – americký únosce letadla
 Davie Cooper (1956-1995) – skotský fotbalista
 Dominic Cooper (* 1978) – britský herec
 Jackie Cooper (1922–2011) – americký herec
 James Fenimore Cooper (1789–1851) – americký spisovatel
 Jason Cooper (* 1967) – britský bubeník
 Jeanne Cooper (1928–2013) – americká herečka
 Jerome Cooper (1946–2015) – americký perkusionista
 Gary Cooper (1901–1961) – americký herec
 Giles Cooper (1918–1966) – anglo-irský dramatik
 Gladys Cooper (1888–1971) – britská herečka
 Charlotte Cooperová (1870–1966) – americká tenistka
 Chris Cooper (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Chuck Cooper (1926–1984) – americký profesionální basketbalista
 Gordon Cooper (1927–2004) – americký kosmonaut
 Leon Cooper (* 1930) – americký fyzik a nositel Nobelovy ceny za fyziku
 Lindsay Cooper (1951–2013) – britská hobojistka, fagotistka, skladatelka a politická aktivistka
 Lindsay L. Cooper (1940–2001) – skotský kontrabasista a violoncellista
 Martha Cooperová (* 1943) – americká fotografka
 Martin Cooper (* 1928) – americký inženýr, jeden z vynálezců mobilního telefonu
 Ray Cooper (* 1942) – britský bubeník
 Robert C. Cooper (* 1968) – kanadský scenárista a producent
 Sonny Cooperová (* 1934) – americká malířka a spisovatelka
 Susan Cooperová (* 1935) – britská spisovatelka
 Terry Cooper (1944–2021) – anglický fotbalista
 William Cooper (1798–1864) – americký koncholog a sběratel
 William Cooper (soudce) (1754–1809) – soudce, otec Jamese Fenimora
 William Cooper (finančník) – anglický finančník a ekonom

Externí odkazy